Фамилија Круз има више значења:

 Фамилија Круз, Ехидо Кампече Парсела Сесента и Сеис (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Круз, Колонија Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Круз, Колонија ла Пуерта (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Круз, Монера де Гудињо (Халпан де Сера), насеље у округу Керетаро у Мексику
 Фамилија Круз (Керетаро), насеље у округу Керетаро у Мексику